Горење Доле може бити:

 Горење Доле (Кршко), насељено мјесто у општини Кршко, Република Словенија
 Горење Доле (Шкоцјан), насељено мјесто у општини Шкоцјан, Република Словенија